Фантасти́ческий реали́зм — термин, применяемый к различным явлениям в искусстве и литературе.

Обычно создание термина приписывают Достоевскому; однако исследователь творчества писателя В. Н. Захаров показал, что это заблуждение. Вероятно, первым, кто употребил выражение «фантастический реализм», был Фридрих Ницше (1869, по отношению к Шекспиру). В 1920-е годы это выражение использует в лекциях Евгений Вахтангов; позже оно утвердилось в отечественном театроведении как определение творческого метода Вахтангова.

Фантастический реализм в живописи — придерживается художественной тенденции, родственной магическому реализму, включающей больше ирреальных, сверхъестественных мотивов. Близок сюрреализму, но в отличие от последнего строже придерживается принципов традиционного станкового образа «в духе старых мастеров»; скорее может считаться поздним вариантом символизма.
Искусствовед М. Ю. Герман пишет:  Надо полагать, что Фантастический реализм — это понятие в первую очередь включающее в себя стремление к содержательной, стилистически единой формальной системе (сходство с натурой, традиционная предметность может быть и может не быть), но sine qua non — целостность, суггестивность и индивидуальность художественного вещества реализующего представления художника о явлениях за пределами чувственного опыта. 
С 1948 существует «Венская школа фантастического реализма» в живописи, носившая ярко выраженный мистико-религиозный характер, обращающаяся к вневременным и вечным темам, исследованиям потаенных уголков человеческой души и ориентированная на традиции немецкого Возрождения (представители: Эрнст Фукс, Рудольф Хауснер).

Основание «Венской школы фантастического реализма» 
Вместе с Ариком Брауэром, Вольфгангом Хуттером, Рудольфом Хауснером и Антоном Лемденом, Эрнст Фукс основывает школу, или даже скорее создаёт новый стиль «Фантастический реализм». Его бурное развитие приходится на начало 60-х годов 20-го столетия. Пятеро её ярчайших представителей Фукс, Брауер, Лемден, Хауснер и Хуттер стали основной группой всего будущего движения, вскоре появились Кларвейн, Эшер, Джофра, привнесшие из своих национальных школ каждый свою манеру и методику работы. Паетз, Хелнвейн, Хекельман и Валь, Одд Нердрум также составляли часть общего движения. В Швейцарии работал Гигер.

Эрнст Фукс преподавал в замке Рейченау, где появились такие яркие и известные сегодня художники как Хана Кай, Ольга Шпигель, Филипп Рубинов-Якобсон, Вольфганг Видмосер, Михаэль Фукс, Роберто Веноза, Дитер Шветрбергер, известный как Де Эс. В США проходили выставки с участием Айзека Абрамса, Инго Свана и Алекса Грея. В конце шестидесятых движение Фантастического Реализма стало интернациональным и составило как бы некий параллельный художественный мир, хотя многие художники меняли свой стиль, уходя в другие общества, другие же появлялись, приходя из совершенно других движений. Появились галереи Джеймса Кована «Морфеус» в Беверли Хиллс, представившего Бексинского, столь впечатлившего молодое поколение, Генри Боксера в Лондоне, Карла Карлхубера в Вене и другие. Фукс участвует в первой выставке Венского Арт-клуба в Турине (Италия). Творчество представителей «школы», впитавшее национальные традиции готики, модерна, экспрессионизма, оперирующее образами мифа и подсознания, первоначально не находило признания у австрийской публики, увлеченной в тот момент абстрактным искусством.

Фантастический реализм и Виженари арт 
Сегодня, слившись с психоделикой нью-эйджевских изысканий 60-х, а также с различными традиционными религиозно-мистическими практиками, Фантастический реализм уже имеет собственное продолжение в стиле Виженари арт.

Виженари арт (англ. Visionary art) — художественный стиль, имеющий в своей основе спонтанное изображение увиденного в изменённом состоянии сознания (Изменённое состояние сознания, ИСС), религиозного, медитативного созерцания, транса, а также «флешбэков» («англ. flash — вспышка, back — назад, обратно) — в буквальном смысле — кинематографический термин, обозначающий ретроспективную сцену, стоп-кадр»), возникающих после так называемых «трипов» (психотропных путешествий).

Виженари арт распространился по всему миру и с появлением Интернета, получил возможность создать по-настоящему международные организации. На сайтах общества, созданного Бригид Марлин, Art of Imagination и Джона Беинарта, beinART collective, а также на тематическом сайте Данеэля Миранте Lila, представлено внушительное число, измеряющегося сотнями художников буквально со всего мира. Общество Art of Imagination проводит ежегодные выставки в Европе и США. Парижанин Лоренс Каруана, ведущий он-лайновый журнал Виженари Ревью, написал Манифест.
Кит Вигдор на своём сайте Surrealism Now обобщил всё пост Сюрреалистическое движение.

Нынешнее поколение ярко представлено деятельностью таких художников как Тристан Шен, Эндрю Гонзалес, Олег Королёв, Сергей Апарин, Владимир Рыклин, Петер Грик, Лори Липтон, Яцек Йерка, Маура Холден, Лукас Кандл, Герман Сморенбург, Стивен Кенни и многие другие.

Художники Фантастического реализма и Виженари арт 
 Эрнст Фукс
 Х. Р. Гигер
 Здзислав Бексиньский
 Евгений Измайлов 
 Майкл Уэлан
 В. А. Провоторов
 Роберто Веноза
 Одд Нердрум
 Олег Королёв
 Дэ Эс Швертбергер
 Питер Грич
 Яцек Йерка
 Эндрю Гонзалес
 Алекс Грей
 Лука Басыров
 Бригид Марлин
 Лоренс Каруана
 Ян Антонышев, группа «Старый Город»
 Данилевский, Николай Сергеевич
 Владимир Рыклин
 Мамаев,Андрей Николаевич
 Ходячева, Наталья Валерьевна
 Петербургская школа Фантастического реализма
 Славинский, Иван Ефимович

Утро магов 
В 1959 году вышла знаменитая книга Жака Бержье и Луи Повеля «Утро магов», носившая подзаголовок «Введение в фантастический реализм». Она дала начало особому типу публицистики (non-fiction), который Мирча Элиаде определил так:Она представляет собой любопытную смесь популярной науки, оккультизма, астрологии, научной фантастики и техники спиритуализма. Более того — она молчаливо претендует на разгадку бесчисленных жизненно важных тайн — нашей вселенной, Второй мировой войны, исчезнувших цивилизаций, одержимости Гитлера астрологией и так далее.

Современная русская литература 
Братья Стругацкие определяли собственный стиль, как «реалистическая фантастика» или «фантастический реализм». В манифестах российских фантастов «четвертой волны», например у Николая Романецкого или Александра Тюрина, «фантастический реализм» — фактически синоним «турбореализма».

В наше время активно пропагандирует понятие «фантастического реализма» Вяч. Вс. Иванов.

Родственные стили 
 Неосюрреализм
 Виженари арт
 Магический реализм

Примечания

Литература 
 Герман М. Ю. Фантастический реализм: миф, действительность, нынешний день(ответы на незаданные вопросы). — СПб., Пушкинский музеум: альманах. Вып. 8, Всероссийский музей А. С. Пушкина, 2017. — 432 с., с ил. — ISBN 978-5-4380-0022-8.
 Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература. 1950—1990-е годы: учеб. пособие для вузов : в 2 т. — М.: Академия, 2003. — 416 с.

Ссылки 

 «Как появился самый праздничный спектакль в истории театра». Лекция Елены Смородиновой

 
Художественные направления
Течения и направления в современном искусстве
Живопись XX века
Живопись XXI века
Художественные группы в современном искусстве
Неофициальное искусство СССР